Бриту () — португальский топоним и фамилия.

Топонимы 
 Бриту — район (фрегезия) в португальском круг Брага.
 Кампу-ду-Бриту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.
 Сан-Жуан-де-Бриту — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.

Фамилия 
 Бриту, Жуан (род. 1974) — португальский и болгарский футболист.
 
 Бриту, Рафаэл (род. 1986) — португальский футболист.
 Бриту, Стефани (род. 1987) — бразильская киноактриса, фотомодель, телеведущая.
 Бриту, Эстеван ди (ок. 1570 1641) — португальский композитор-полифонист.
 Составные фамилии
 Бриту Капеллу, Эрменежилду Карлуш де (1841—1917) — португальский моряк и путешественник, исследователь Африки.
 Бриту-э-Никоте, Филипе (ум. 1613) — португальский авантюрист французского происхождения.
 Ларшер де Бриту, Мишель (род. 1993) — португальская теннисистка.

См. также 
 Брито